BDI est un code qui peut signifier :
 Burundi,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

BDI est un sigle qui peut signifier :
 Beliefs-Desires-Intentions (en français, croyances-désirs-engagement), un modèle cognitif d'agent utilisé dans le cadre des systèmes multi-agents ;
 Baltic Dry Index, un indice de prix du transport de fret maritime ;
 Bundesverband der Deutschen Industrie (en français, Fédération des industries allemandes) ;
 bachelier en design industriel ;
 Bashimi Demokratik për Integrim (en français, Union démocratique pour l'intégration) ;
 Bibliothèque départementale de l'Isère, une bibliothèque française ;
 Bibliothèque départementale de l'Indre, une bibliothèque française ;
 Bureau de documentation et d'information, dans un lycée, un endroit qui regroupe des informations destinées à l'orientation des lycéens.

Code